María bonita puede designar:

A la canción del compositor mexicano Agustín Lara de 1947, María bonita
Al disco del cantante mexicano Mijares de 1992, María bonita
A la telenovela colombiana de 1995, María bonita.
A la cangaceira brasileña Maria Bonita, pareja de Lampião.